Ingo Vogel ist der Name folgender Personen:

* Ingo Vogel (Politiker), deutscher Gewerkschafter und Politiker, MdV 
 Ingo Vogel (Autor) (* 1963), deutscher Autor